André Bernier (né le  et décédé le ) fut un comptable et homme politique fédéral du Québec.

Biographie 
Né à Windsor Mills dans la région de l'Estrie, il devint député du Parti Crédit social du Canada en délogeant le député progressiste-conservateur V. Florent Dubois en 1962. Il fut défait en 1963 par le libéral Patrick Tobin Asselin.

Voir aussi 
 

Député fédéral canadien provenant du Québec
Député du Parti Crédit social du Canada
Naissance à Windsor (Québec)
Naissance en octobre 1930
Décès en mai 2012
Décès à 81 ans